Donat Nonnotte (1708-1785), peintre français ;
 Claude-Adrien Nonnotte (1711-1793), controversiste français.